West Coast může znamenat:

 West Coast (píseň)
 West Coast (Nový Zéland)
 West Coast (Tasmánie)

Související články 
 West Coast Express
 West Coast Live
 West Coast Main Line
 West Coast rap